

Literatura 
 Robinson Crusoe − bohater powieści przygodowej Daniela Defoe  
 Robinson Crusoe – tytuł powieści przygodowej Daniela Defoe, znanej też pod tytułem Przypadki Robinsona Kruzoe

Kinematografia 
 Robinson Crusoe − niemy film amerykański z 1913 roku
 Mr. Robinson Crusoe − film amerykański z 1932 roku
 Robinson Crusoe − film radziecki z 1946 roku
 Przygody Robinsona Crusoe − film meksykański z 1954 roku
 Robinson Crusoe − animowany serial z 1964 roku
 Robinson Crusoe − film meksykański z 1970 roku
 Przygody Robinsona Crusoe – film radziecki z 1972
 Crusoe − film amerykański z 1988 roku
 Robinson Crusoe − film amerykański z 1997 roku
 Robinson Crusoe − film francusko-kanadyjsko-brytyjski z 2003 roku
 Crusoe − serial z 2008-2009 roku
 Robinson Crusoe − film belgijsko-francuski z 2016 roku

Geografia 
 Robinson Crusoe − wyspa w chilijskim archipelagu Juan Fernández
 Robinson Crusoe − wysepka w archipelagu Fidżi

Inne 
 Robinson Crusoe: Przygoda na przeklętej wyspie − gra planszowa wydawnictwa Portal z 2012 roku